Enlightenment Foundation Libraries  - zestaw silnie zmodularyzowanych bibliotek
 European Football League – liga futbolu amerykańskiego